Rente (aus dem Französischen entlehnt, über Vulgärlatein rendita ‚Pachtzins‘, zu reddere ‚zurückgeben, erstatten‘ gebildet) steht für:

 Rente (Wirtschaft), ein Einkommen, welches ohne aktuelle Gegenleistung bezogen wird, zum Beispiel aus angelegtem Kapital
 Feudalabgabe (historisch), Geldzahlungen oder Naturallieferungen eines Vasallen im Rahmen eines Grundherrschaftssystems im Gegensatz zur Villikation
 Rente, in der Kapitalanlage einen Ertrag, siehe Rendite
 Rente, in der Volkswirtschaftslehre die Teile von Erträgen, Einkommen und Zahlungen, die deren Opportunitätskosten übersteigen, siehe Rentenökonomie
 Rente, in der Finanzmathematik und in der Rechtswissenschaft eine regelmäßige Zahlung, siehe Rentenrechnung
 Rente, im Allgemeinen die Altersversorgung nach einem Arbeitsleben
 siehe Altersrente
 siehe Gesetzliche Rentenversicherung (Deutschland) (nach dem SGB)
 siehe Ruhegehalt für Beamte und Gleichgestellte
 siehe Pensionsversicherungsanstalt in Österreich 
 Rente, bei Minderung der Erwerbsfähigkeit durch einen Arbeits-, Wegeunfall oder Berufskrankheit, siehe Berufsgenossenschaft
 Rente, in Österreich die dauernden Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung, siehe Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
 AHV-Rente in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein (Alters- und Hinterlassenenversicherung, obligatorische Rentenversicherung)

Rente steht weiterhin für:

 Ökonomische Rente, ein Maß für den Nutzen von Individuen oder Gesellschaften
 Konsumentenrente, in der Wirtschaftswissenschaft zentraler Bestandteil der Wohlfahrtstheorie
 Produzentenrente, die Differenz aus dem erlösten Marktpreis und dem zur Rentabilität nötigen Preis
 Politische Rente, bei welcher der Zahlungsempfänger vom Staat oder bürokratischen Institutionen ein Einkommen ohne Gegenleistung erhält
 Informationsrente, zusätzlich realisierte Gewinne oder entstandene Zusatznutzen durch Informationsasymmetrien nach Vertragsabschluss 
 Rentenversicherung (Erlebensversicherung), Leistung aus einer privaten Versicherung
 gesetzliche Rentenversicherung, System der Sozialsicherung
 betriebliche Altersversorgung, innerbetriebliche Fortzahlung nach dem Arbeitsausstieg, Betriebsrente
 Leibrente, zivilrechtliche Ausgleichszahlung
 Rentenpapier, siehe Anleihe

Rente ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Rente (Ort), spanischer Ort am Rande des Jakobsweges

Rente oder Renté ist der Familienname folgender Personen:
 Dolores Rente (* 1959), deutsche Politikerin (Die Linke)
 José Güell y Renté (1818–1884), kubanisch-spanischer Politiker und Schriftsteller
 Marco Rente (* 1997), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: